Aurinia – genere di piante della famiglia Brassicaceae
Aurinia – nome latino di Saturnia, frazione del comune di Manciano